Атла — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
Атла — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
Атла — река в России.
Атла — река в Эстонии. 
Атла — залив Балтийского моря. 
Атла — мыза в уезде Рапламаа, Эстония.
Атла — мыза в уезде Сааремаа, Эстония.